Kolunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kolunsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
2. Kolunsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar